Termin CYSG ima više značenja.
 Prekorin-2 dehidrogenaza, enzim
 Sirohidrohlorna ferohelataza, enzim
 Sen Džordž aerodrom, ICAO oznaka